Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1985/86 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 31. August 1985 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 18. Mai 1986 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1985/86 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison in drei Gruppen unterteilt. Im Gegensatz zur Vorsaison gab es sowohl eine Anhebung in der Gesamtmannschaftszahl als auch in der Mannschaftszahl je Gruppe. Dabei spielen in der „Gruppe A“ (A Grubu) 17 Mannschaften und in „Gruppe B“ und „Gruppe C“ jeweils 18 Teams um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den vier letzten Tabellenplätzen aller Gruppen steigen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 40 Mannschaften die zwei Absteiger aus der Süper Lig Boluspor, Antalyaspor und die elf Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Gölcükgücü, Bakırköyspor, İnegölspor, Etibank SAS, Düzce Kervan Doğsanspor, Osmaniyespor, Hopaspor, Erzincanspor, Siirt YSE Spor, Manisaspor, Aydınspor hinzugekommen.

Diyarbakırspor erreichte die Meisterschaft der Gruppe A und schaffte damit nach vierjähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der Süper Lig. In der Gruppe B erreichte Boluspor die Meisterschaft und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Süper Lig. Antalyaspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit nach einem Jahr wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Hopaspor, Sivasspor, Mardinspor, Giresunspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Balıkesirspor, Manisa Vestel, Burdurspor, Etibank SAS und aus der Gruppe C sind die Mannschaften İzmirspor, Fatih Karagümrük SK, Kırklarelispor abgestiegen.

Der ortsansässiger Elektronikkonzern Vestel stieg bei Manisaspor Kulübü als Hauptsponsor und Teilhaber ein und änderte den Vereinsnamen zu Saisonbeginn in Manisa Vestel Spor Kulübü um.

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe C

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1985/86 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1985/86 auf mackolik.com (türkisch)

1985/86
Fußballsaison 1985/86